Перекоповка — название населённых пунктов:

Россия 
 Перекоповка — село в Семилукском районе Воронежской области.

Украина 
 Перекоповка — село в Великобагачанском районе Полтавской области.
 Перекоповка — село в Роменском районе Сумской области.